Ходор Факих е български хирург от арабски произход, роден в Ливан.

Той е преподавател в Стоматологичния факултет на Медицинска академия. Специалист е по лицево-челюстна хирургия, лекува счупени челюсти при катастрофи и побои. Има и частен кабинет.

От 21 години живее в България, а от 9 години има българско гражданство. Женен е за българка. Той участва и в телевизионно реалити шоу, Пълна промяна.

Д-р Ходор Факих е председател и член на Управителния съвет на Българо-ливанското дружество, води телевизионното предаване „1001 свещи“ по телевизия „7 дни“. То е посветено на арабските корени, на това, което прави арабите общност в по-широкото общество, в което са се вписали добре, но с което не се идентифицират напълно.

Източници 

Български хирурзи
Ливанци
Българи от арабски произход
Български стоматолози
Български телевизионни водещи